Погорельское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Курганская область
 Погорельское сельское поселение — входит в Шадринский район

Новосибирская область
 Погорельское сельское поселение — входит в Чановский район

Смоленская область
 Погорельское сельское поселение — входит в Велижский район

Тверская область
 Погорельское сельское поселение — входит в Зубцовский район